alfa, in het bijzonder
 alfa (letter)

Computers en elektronica 
 Alpha (Sony), digitale spiegelreflexcamera
 Alphaversie, een onstabiele versie van bepaalde software
 DEC Alpha, processor van de firma Digital
 Samsung Galaxy Alpha, smartphone van Samsung

Plaatsen 
 Alpha (plaats in Australië)
 Alpha (Illinois), Verenigde Staten
 Alpha (Michigan), Verenigde Staten
 Alpha (Minnesota), Verenigde Staten
 Alpha (New Jersey), Verenigde Staten

Motorfietsen 
 Alpha (Australisch motorfietsmerk), een Australisch historisch motorfietsmerk
 Alpha (Frankrijk), een Frans historisch motorfietsmerk
 Alpha (Barcelona), een Spaans historisch motorfietsmerk

Muziek en film 
 Alpha (album), een muziekalbum van de rockband Asia
 Alpha Classics, een klassieke muziek-platenlabel
 Alpha (film), een Amerikaanse film uit 2018

Overige 
 Alpha (aardappel), een aardappelras
 Alpha (bedrijf), een voormalige verffabriek in Alphen aan den Rijn
 Alpha (beleggen), een beleggingsterm
 Alpha (draagraket) van Firefly Aerospace
 Alpha (schip, 1948), een Russisch trainingsschip
 Alphastudentenverenigingen, een aantal christelijke studentenverenigingen voor hoger beroepsonderwijs in Nederland
 LEGO Alpha Team, een themaserie van speelgoedfabrikant LEGO